Храпунов — фамилия; имеет женскую форму Храпунова.
 Храпунов, Виктор Вячеславович (род. 1948) — государственный деятель Казахстана.
 Храпунов, Игорь Николаевич (род. 1954) — крымский историк и археолог.
 Храпунов, Павел Филиппович (1908—1987) — советский партийный деятель. См. также 
 Храпуново